Naranjo kan syfta på:

Costa Rica 

 Naranjo (ort i Costa Rica), Alajuela,

Guatemala 

 Río Naranjo (vattendrag i Guatemala, lat 14,50, long -92,19), 
 El Naranjo (fornlämning), Petén,

Mexiko 

 El Naranjo, Quechultenango, 
 El Naranjo, Tonalá, 
 Cantón Emporio el Naranjo, ort, Chiapas, Tapachula, 
 El Naranjal, Villa de Ramos, 
 Naranjo, Francisco León,